Esistono più comuni francesi con questo nome

Massingy – Côte-d'Or
Massingy – Alta Savoia